Băbeni ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Băbeni, Stadt im Kreis Vâlcea
 Băbeni (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj
 Băbeni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Băbeni-Olteţu, Dorf im Kreis Vâlcea